Københavns Ungeråd - kaldet Ungeråd KBH  Stiftet i 2017 - er et råd valgt af unge i Københavns Kommune, som rådgiver kommunen. Ungeråd KBH's formål er: "at være stemmen for Københavns unge, der repræsentativt og inddragende sikrer unges visioner for fremtidens København". Ungerådet består af 35 medlemmer, som er valgt blandt unge i alderen 12-20 år i hele kommunen. Medlemmerne er valgt for et år ad gangen, og skal være talerør for alle unge i København. Valg af ungerådsmedlemmerne foregår digitalt.

Virke 
I en valgperiode har Ungeråd KBH mulighed for at få op til fire indstillinger behandlet i Københavns Borgerepræsentation. Ungerådet er organiseret med underliggende interessegrupper, hvor meget af arbejdet med at udarbejde en indstilling sker. Interessegrupperne er nedsat ud fra de områder, som ungerådets medlemmer og byens unge er optaget af, og hvor de ser mulighed for at påvirke den politiske dagsorden.  Alle ungerådsmedlemmer sidder i en interessegruppe. Interessegrupperne er åbne for alle interesserede unge, og man kan deltage via Københavns Ungdomsskole, som faciliterer interessegruppemøderne.

Medlemmerne deltager endvidere i arbejdsgrupper. Grupperne har opgaver som vedrører Ungeråd KBHs interne forhold – f.eks. kommunikation udadtil, events og sociale tiltag mm.

Ungeråd KBH er også medlem af NAU - Netværket af ungdomsråd

Ungerådet vælger tre talspersoner, der skal holde møder med Børne- og Ungdomsborgmesteren, planlægge og afholde møder og sørge for en kageliste til ungerådsmøderne.

Interesser og mærkesager 2019-2020 
Københavns Ungeråd vedtager hvert år 4 mærkesager, der sættes fokus på igennem året:

 Bedre, grønnere og billige offentlig transport
 Bedre indeklima på skoler og uddannelser
 Mindske ulighed mellem køn, race og seksualitet
 Mere natur og biodiversitet i byen

Talspersoner

 Anton Kjærgaard Walker (19 år), 2018- 
 Atlanta Asa Kvaale (17 år), 2020-
Conrad Sejr Kjersgaard-Brink (17 år), 2021-
 

Tideligere talspersoner:

 Elliot Charrier (2020-2021)

 Barwaqo Jama Hussein - Brønshøj (2017-2018)
Celine Ergin Balmer - Vesterbro (2017-2019)
 Sofus Høy Rosenfeld - Nørrebro (2017-2018)
Isa Kathrine Dittmer Rohmann - Vesterbro (2018-2020)
Conrad Kjersgaard Brink -  Østerbro (2019-2020)

Medlemmer og suppleanter 2021-2022 

 Ahmed Ali Hmoud Sulaiman -12 år
 Alberte Winther-Lund -12 år
 Amanda Frohn -20 år
 Amir Ali Haydar Al-Naama -17 år
 Anton Kjærgaard Walker -19 år
 Asta Lindberg Lilja -13 år
 Atlanta Asa Kvaale -17 år
 Conrad Sejr Kjersgaard-Brink -16 år
 Ella Marie Bredsted Jakobsen -14 år
 Elliot Fonnesbæk Charrier -18 år
 Emilie Aimée Nielsen Kirst -16 år
 Eske Rødgaard Andreasen -15 år
 Filippa Hovgaard Rubinstein -17 år
 Frida Søndervang Broe -15 år
 Halfdan Hasse Anthon Buhl -15 år
 Iben Højsgaard -13 år
 Ingrid Bo Rahbek -17 år
 Isabelle Benzija -14 år
 Jesper Amundsen Strøm -20 år
 Karla-Marie Bertram Toft -15 år
 Kaya Nora Børlund Bjerre -14 år
 Kristian Tuxen Ladegaard Berg -20 år
 Kristin Romesa Leonora Shivers -16 år
 Kristine Marie Meinert Pedersen -15 år

 Laura Emilie Gaarde Pedersen - 17 år
 Laura Josefia Falk - 18 år
 Leonora Zemtsova - 17 år
 Lily Rebecca Nørbæk Cobbold - 14 år

 Lisa Maria Birk Pohl - 13 år
 Liva Benedikte Lindberg Selmer - 14 år
 Ludvig Oscar Munksby - 14 år
 Lukas Ayas Lorenzen Karademir - 15 år
 Luna Augusta Mogensen - 15 år
 Marie Elisabeth Greve - 15 år
 Nada Zahran - 15 år
 Rachel Trier - 14 år
 Rebecca Phuong Jessen - 16 år
 Selma Bauer - 14 år
 Selma My Thelander - 15 år
 Sigrid Lilje Vad - 19 år
 Sofie Elise Nørgaard - 14 år
 Sofus Ørnstrup Pilehave - 18 år
 Storm Lykke Mejlvang - 15 år
 Sylvester Windahl - 15 år
 The Benedicte Ravn Graumann - 19 år
 Tymur Zavalyeyev - 15 år
 Vegas Jia Bao Seier Svenningsen - 15 år
 Villa Hvass Sørensen - 13 år
 Wilja Blankholm Kellerup - 15 år

Medlemmer 2019-2020 

 Alma Ghobadi Bruun - 14 år, Østerbro
 Anton Kjærgaard Walker - 17 år. Islands Brygge
 Asta Kristin Aradottir - 12 år. Vesterbro
 Atlanta Asa Kvaale - 15 år. Indre By
 Alexandra Lif Haraldsdóttir - 12 år. Vesterbro
 Ayoub Essabar - 14 år.
 Carmen Krull Madsen - 14 år. Nørrebro
 Conrad Kjersgaard Brink - 14 år. Østerbro
 Cornelius Kavi von Kiaer - 19 år. Indre By
 Dagmar Skjoldan Engelbrecht - 15 år. Vanløse
 Emma Skyggebjerg Kjaer - 13 år. Indre By
 Filippa Hovgaard Rubinstein - 14 år. Valby
 Freja Ellanor Sigh-Sørensen - 13 år. Nørrebro
 Human Bostani Nezhad - 16 år. Amager Vest
 Isa Kathrine Dittmer Rohmann - 16 år. Vesterbro
 Isabelle Benzija - 12 år. Vesterbro
 Laura Josefia Falk - 16 år. Østerbro
 Lucas Ferdinand Klit Jensen - 20 år. Nordvest
 Lucia Rose Johansen Lowies - 12 år. Vesterbro
 Magnus Kyhn-Rasmussen - 12 år. Vesterbro
 Maja Vestergaard Salkvist - 15 år. Nørrebro
 Marie Elisabeth Greve - 13 år. Valby
 Maya Vollmond - 14 år. Islands Brygge
 Mouna Chatt - 18 år.
 Omar Ahmad Mouhammad 16 år
 Nuru Idarus Sharif - 15 år. Vanløse
 Sara Anwari - 15 år. Vanløse
 Sara Schakow Falck - 14 år. Valby
 Selma de Montgomery Nørgaard - 14 år. Islands Brygge
 Sofus Ørnstrup Pilehave - 15 år. Nordvest
 Svend Enghoved Stenfalk - 14 år. Indre By
 Zoey Rochat - 15 år. Nordvest

Medlemmer 2018-2019 

 Alf Bertram Ondraschek Engelstoftegård - 18 år, Valby
 Alma Bruun - 13 år, Østerbro
 Anton Bach Thomassen - 15 år, Islands Brygge
 Anton Kjærgaard Walker - 16 år, Islands Brygge
 Carmen Krull Madsen - 13 år, Nørrebro
 Celine Ergin Balmer - 19 år, Vesterbro
 Cornelius Von Kiær - 18 år, København K
 Emil Samaras Eriksen - 20 år, Valby
 Freja Max Andersen - 18 år, Vesterbro
 Helge Enemark Brandt - 18 år, København K
 Human Bostani Nezhad - 15 år, Amager Vest
 Isa Dittmer Rohman - 15 år, Vesterbro
 Jakobe Edel Højgaard-Geraae - 12 år, Vesterbro
 Jona - 20 år, Sundbyvester
 Julia Lambert - 14 år, Amager Øst
 Klemens Okkels - 18 år, Brønshøj-Husum
 Laura Josefia Falk - 15 år, Østerbro
 Mads Dragholt - 15 år, Amager
 Magnus Sæbye - 16 år, Sluseholmen
 Maja Vestergaard Salkvist - 14 år, Nørrebro
 Maja Eberhardt - 13 år, København K.
 Marie Friis Houbak - 12 år, Vesterbro
 Maya Vollmond - 13 år, Islands Brygge
 Mayté Valderrama - 16 år, København S
 Muhammed Emin Serbest - 19 år, Vesterbro
 Paloma Flora Nordqvist Espana - 15 år, Vesterbro
 Tobias William Marney - 16 år, Vesterbro

Medlemmer 2017-2018 

 Alf Bertram Ondraschek Engelstoftegård - 18 år, Valby
 Alma Bruun - 12 år, Østerbro
 Anton S. Thomsen - 15 år, Islands Brygge
 Anton Bach Thomassen - 15 år, Islands Brygge
 Anton Kjærgaard Walker - 16 år, Islands Brygge
 Arved Hartvig - 12 år, Valby
 Barwaqo Jama Hussein - 18 år, Brønshøj
 Benjamin Therkildsen - 15 år, Islands Brygge
 Carmen Krull Madsen - 12 år, Nørrebro
 Celine Ergin Balmer - 19 år, Vesterbro
 Christian Sørensen - 18 år, Amager
 Claes Kirkeby Theilgaard - 17 år, Østerbro
 Cornelius Von Kiær - 17 år, København
 Emil Skaarup Blichmann - 16 år, Østerbro
 Human Bostani Nezhad - 14 år, Amager Vest
 Isabelle Magaly Tissot - 14 år, Islands Brygge
 Julia Lambert - 14 år, Amager Øst
 Laura Josefia Falk - 15 år, Østerbro
 Mads Dragholt - 14 år, Amager
 Mathilde Blom - 15 år, Østerbro
 Maya Vollmond - 13 år, Islands Brygge
 Muhammed Emin Serbest - 18 år, Vesterbro
 Oliver Andreas Reinhold Stoltz - 20 år, Amager
 Sigrid Lilje Vad - 15 år, Christianshavn
 Silke Høeg Andersen - 14 år, Vesterbro
 Sofus Høy Rosenfeld - 17 år, Nørrebro
 Thea Benedicte Ravn Graumann - 15 år, Christianshavn
 Venessa Bank - 16 år, Indre By

Sekretariat 
Ungerådet har et sekretariat, som hjælper med det praktiske, holder kontakt til kommunen og rådgiver rådets medlemmer. 

 Ida Nørgaard Otte
 Natasha Alexandra Dottin

Mærkesager 2021-2022 
Københavns Ungeråd vedtager hvert år 3-4 mærkesager, der sættes fokus på igennem året:

 Mental trivsel
 Bedre vilkår for hjemløse og socialt udsatte
 Unge indflydelse for byudvikling
 Køn, seksualitet, lgbtq+ -rettigheder

Administration og budget 
Ungeråd KBH er forankret under Børne- og Ungdomsforvaltningen. Ungerådet betjenes af et sekretariat, som faciliterer ungerådsmøderne og løser administrative opgaver knyttet til rådet.

Borgerrepræsentationen har afsat 500.000 kr til ungerådet i perioden 2017-2020. Midlerne går til drift af ungerådet.

Vedtægter 
Ungeråd KBH vedtægter er politisk godkendt. Ændringer i vedtægterne skal ske af borgerrepræsentationen i samråd med Ungerådet. Væsentlige vedtægter er:

 § 2 stk 1: Ungerådets formål er at være stemmen for Københavns unge, der repræsentativt og inddragende sikrer unges visioner for fremtidens København.
 § 3 stk 1: Ungerådet vælges blandt unge i alderen 12-20 år med bopæl i eller under uddannelse i Københavns Kommune.
 § 3 stk 2: Ungerådet består af 35 medlemmer samt op til 15 suppleanter.
 § 5 stk 1: Valg til ungerådet er digitalt. Kandidaterne er på valg i hele kommunen.
 § 6 stk 1: Alle børn og unge, der er bosat i eller går i skole i Københavns Kommune kan anmode ungerådet om at behandle et givent emne.
 § 9 stk 1: Ændringer i vedtægterne foretages af Borgerrepræsentationen i samråd med ungerådet

Forretningsorden 
Ungerådet har udarbejdet en forretningsorden, som opstiller retningslinjerne for arbejdet i rådet. Væsentlige punkter er:
 1.4: Ungerådet kommunikerer med andre unge gennem forsamlinger, SoMe, og/eller: hjemmesiden/interessegrupper/ungdomsskolen.
 2.1:  En klarhed og fælles forståelse omkring, at alle kommentarer og spørgsmål er velkomne og den gode tone holdes.
 4.03: Som Ungerådsmedlem skal mødedeltagelse prioriteres højt.
 4.09: Suppleanter indtræder kun i Ungerådet, hvis et medlem fratræder, melder ud, at medlemmet ikke kan deltage i en længere periode eller ekskluderes.
https://v7.valgservice.dk/KK2017UNG/about 

http://assemblyvoting.dk/uploads/attachment/file/249/Unger_d_KBH_Vedt_gter.pdf

https://www.kk.dk/ungeraad-kbh

https://ungeraad.kk.dk/artikel/ungeraad-kbhs-talspersoner-0 

https://ungeraad.kk.dk/artikel/ungeraad-kbhs-talspersoner-1 

https://ungeraad.kk.dk/artikel/ungeraad-kbhs-medlemmer-1

Referencer 

Kommunalpolitik
Ungdomsorganisationer i Danmark
Danmarks politik